Čtyřhra juniorek Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráčkami, které splňovaly věková kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl americko-ruský pár Clervie Ngounoueová a Diana Šnajderová, jehož členky do turnaje nezasáhly. 16letá Ngounoueová se rozhodla nestartovat a 18letá Šnajderová již nebyla věkově způsobilá k účasti mezi juniorkami.

Vítězkami se staly 15letá Slovenka Renáta Jamrichová a 17letá Italka Federica Urgesiová, které ve finále zdolaly čtvrté nasazené Japonky Haju Kinošitovou a Saru Saitóovou. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 1–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě tak získaly první kariérní grandslamy. Jamrichová se stala sedmým slovenským juniorem od roku 1993, který vyhrál čtyřhru na juniorce grandslamu. Stejnou soutěž Australian Open před ní vyhrály krajanky Jana Čepelová s Chantal Škamlovou v roce 2010 a Tereza Mihalíková v roce 2016. Urgesiová se tři dny před 18. narozeninami stala vůbec první dívčí šampionkou juniorky melbournského grandslamu z Itálie včetně dvouhry.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

juniorky čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2023